Kerschberg heißen folgende geographischen Objekte: 

 Kerschberg (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut, Bayern
 Kerschberg (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Kerschberg (Gemeinden Dietach, Wolfern), Ort bei Dietach und Wolfern, Bezirk Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Kerschberg (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich